Liana steht für: 
 Liana (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Suzuki Liana, ein Automodell der Marke Suzuki
 Liana (Fado) (* 1979 in Coimbra), eine Fado-Sängerin